Carolina Guerra é uma apresentadora de televisão, atriz e modelo colombiana.

Atores da Colômbia
Modelos da Colômbia
Apresentadores de televisão da Colômbia